Vita örns orden eller Vita örnens orden kan avse:

Vita örnens orden (Polen) – en polsk orden instiftad den 1 november 1705 av August den starke
Vita örns orden (Serbien) – en orden i fem klasser instiftad den 23 januari 1883 av kung Milan I av Serbien
 Vita örnens orden (Ryssland) – en rysk orden